Березовское сельское поселение — муниципальное образование в Подгоренском районе Воронежской области.

Административный центр — посёлок Сагуны.

Административное деление 
В состав поселения входят:
 посёлок Сагуны,
 село Берёзово,
 посёлок Красный Восход,
 хутор Сухая Россошь,
 хутор Крамарев,
 хутор Скорынин.

Примечания 

Муниципальные образования Подгоренского района
Сельские поселения Воронежской области